Mary hace referencia a varios artículos:

 Mary (nombre)

Lugares 
 Mary (Saona y Loira), municipio de Francia;
 Mary (Turkmenistán), ciudad de Turkmenistán capital de la provincia de Mary;
 Provincia de Mary, provincia de Turkmenistán.

Personas 
 Mary Elise Hayden, actriz estadounidense;
 Mary Elizabeth Winstead, actriz estadounidense.
 Mary Robinson, jurista y política irlandesa;
 Mary Shelley, escritora británica;
 Mary Steenburgen, actriz estadounidense;
 Mary Cassatt, pintora estadounidense;
 Mary Tyler Moore, actriz estadounidense
 Mary Wollstonecraft, filósofa y escritora inglesa.

Animales
 Mary (elefante)

Ficción
 Mary (canción), de la banda de pop Scissor Sisters;
 Mary (película de 1931), dirigida por Alfred Hitchcock en 1931;
 Mary (película de 2005), escrita y dirigida por Abel Ferrara.
 Mary (película de 2019), dirigida por Michael Goi
 Mary Poppins (película), musical de fantasía;
 Mary Jane Watson, personaje ficticio de las historias de Spider-Man:
 Mary, álbum de Mary J. Blige de 1999.